Le terme mécanisme a un sens très général. De fait, le terme théorie des mécanismes peut désigner :
 La théorie mécaniste est une théorie du , opposée à la téléologie ;
 une théorie en mécanique, voir Théorie des mécanismes ;
 une théorie économique, voir Théorie des mécanismes d'incitation.